Елена Дементьева — победительница турнира.

Действующая чемпионка — Жюстин Энен — не защищала свой титул.

Призёры

Общая информация 
Весь комплект медалей достались спортсменкам из России. Это первый случай с 1908 года, когда весь пьедестал заняли представительницы одной страны (тогда это удалось британкам).

Во второй раз в истории весь пьедестал заняли представители сборной России: в Афинах, в женских прыжках в длину, чемпионкой стала Татьяна Лебедева, второй — Ирина Симагина, третьей — Татьяна Котова.

Елена Дементьева повторила достижение Штеффи Граф — стала лишь второй теннисисткой в одиночном разряде, которая выиграла на Олимпийских играх и золото, и серебро.

Посев 

<ol start="1">
  Ана Иванович (Отказ)
  Елена Янкович (Четвертьфинал)
  Светлана Кузнецова (Первый раунд)
  Серена Уильямс (Четвертьфинал)
  Елена Дементьева (Титул, Золотая медаль)
  Динара Сафина (Финал, Серебряная медаль)
  Винус Уильямс (Четвертьфинал)
  Агнешка Радваньская (Второй раунд)

<ol start="9">
  Вера Звонарёва (Полуфинал, Бронзовая медаль)
  Даниэла Гантухова (Второй раунд)
  Агнеш Савай (Первый раунд)
  Виктория Азаренко (Третий раунд)
  Патти Шнидер (Второй раунд)
  Флавия Пеннетта (Первый раунд)
  Ализе Корне (Третий раунд)
  Доминика Цибулкова (Третий раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Примечания

Ссылки